bł. Henryk z Bolzano (1250–1315)
 bł. Henryk Suzon (1295/1297–1366) – niemiecki dominikanin, mistyk
 bł. Henryk Rebuschini (1860–1938) – włoski kamilianin
 bł. Henryk Canadell Quintana (1890–1936) – hiszpański pijar, męczennik 
 bł. Henryk Canal Gómez (1869–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik
 bł. Henryk Kaczorowski (1888–1942) – polski ksiądz, męczennik
 bł. Henryk Sáiz Aparicio (1889–1936) – hiszpański salezjanin, męczennik
 bł. Henryk Izquierdo Palacios (1890–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik
 bł. Henryk Morant Pellicer (1908–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik
 bł. Henryk García Beltrán (1913 – 1936) – hiszpański kapucyn, męczennik
 bł. Henryk Hlebowicz (1904–1941) – polski ksiądz, męczennik
 bł. Henryk Juan Requena (1907–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik
 bł. Henryk Krzysztofik (1908–1942) – polski kapucyn, męczennik
 bł. Henryk Angelelli (1923–1976) – argentyński biskup, męczennik

Zobacz też: Święty Henryk